Gregor Deschwanden (ur. 27 lutego 1991 w Horw) – szwajcarski skoczek narciarski. Reprezentant klubu SC Horw. Członek kadry A reprezentacji Szwajcarii.

Przebieg kariery 
Po raz pierwszy w międzynarodowych zawodach FIS-u wystąpił 9 września 2006, podczas konkursu w Einsiedeln w ramach FIS Race. 27 grudnia 2007 debiutował w zawodach Pucharu Kontynentalnego w Engelbergu. Pierwsze punkty do klasyfikacji tego cyklu wywalczył przeszło trzy lata później, kiedy 19 lutego 2011 zajął 14. lokatę w konkursie w Kranju. Niespełna miesiąc później w Wiśle ukończył ostatnie w sezonie zawody Pucharu Kontynentalnego na 5. miejscu, co jest jego najlepszym osiągnięciem w konkursie tej rangi. Ponadto bez sukcesów dwukrotnie brał udział w mistrzostwach świata juniorów. 7 lutego 2010 zadebiutował w Pucharze Świata, zajmując w konkursie drużynowym w Willingen 13. miejsce. Pierwsze w karierze punkty Pucharu Świata zdobył 1 grudnia 2012 w Ruce, zajmując 30. miejsce.

Swój rekord życiowy w długości lotu ustanowił 19 marca 2023 na skoczni Vikersundbakken w Vikersund, gdzie podczas 2. serii konkursowej w ramach zawodów Pucharu Świata uzyskał 231 metrów. 

Jest wielokrotnym medalistą mistrzostw Szwajcarii w rywalizacji indywidualnej – zdobył złoty medal w 2020, 2021 i 2022, srebrny w 2011, 2012, 2013, 2014 i 2017 oraz brązowy w 2015, 2016 i 2019. Zdobywał również medale w konkursach drużynowych – srebrny w 2022 oraz brązowy w 2008, 2010, 2011, 2012 i 2017.

Igrzyska olimpijskie

Indywidualnie

Drużynowo

Starty G. Deschwandena na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Drużynowo

Starty G. Deschwandena na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa świata w lotach narciarskich

Indywidualnie

Drużynowo

Starty G. Deschwandena na mistrzostwach świata w lotach – szczegółowo

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty G. Deschwandena na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata 
stan na 18 marca 2023

Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych Pucharu Świata 
stan na 11 lutego 2023

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Raw Air

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Willingen Six

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Planica 7

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Świata w lotach

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych LGP chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych LGP 
stan po zakończeniu LGP 2022

Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych LGP 
stan po zakończeniu LGP 2022

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu sezonu 2018/2019

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu LPK 2022

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cupu chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu 
stan po zakończeniu sezonu 2021/2022

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Szwajcarscy skoczkowie narciarscy
Szwajcarscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Urodzeni w 1991
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018